Jorge de Dinamarca (Copenhague, Dinamarca, 2 de abril de 1653 - Palacio de Kensington, 28 de octubre de 1708) fue príncipe consorte de Gran Bretaña por su matrimonio con Ana de Inglaterra.

Biografía

Orígenes y familia 

Jorge nació en el castillo de Copenhague y era el hijo menor de Federico III, rey de Dinamarca y Noruega, y de Sofía Amalia de Brunswick-Luneburgo. Su madre era hermana de Ernesto Augusto, duque de Brunswick-Luneburgo, más tarde Elector de Hannover. A partir de 1661, su gobernador fue Otto Grote, más tarde ministro hannoveriano en Dinamarca. Grote era "más cortesano y estadista que educador" y cuando se marchó a la corte hannoveriana en 1665, fue sustituido por el más eficaz Christen Lodberg.

Era el sexto de los ocho hijos del rey Federico III de Dinamarca y de Sofía Amelia de Brunswick-Lüneburg. Creció en la corte de Copenhague, donde recibió un entrenamiento cortesano y oficial. Entre 1668 y 1669 realizó un Gran Tour, que lo llevó a visitar Francia, Inglaterra, Italia y Alemania. Después de la muerte de su padre, en 1670, regresó a Dinamarca, donde su hermano mayor Cristián V fue coronado.  

En 1674, Jorge fue considerado brevemente como candidato al trono real polaco, pero la candidatura tenía desde el principio pocas posibilidades de éxito, ya que Jorge, como luterano comprometido, no estaba listo para convertirse al catolicismo. En la guerra otomana de 1764 contra Suecia, que finalmente no tuvo éxito para Dinamarca, Jorge se distinguió militarmente.

Matrimonio con Ana de Gran Bretaña 
Contrajo matrimonio con la princesa Ana de Inglaterra, futura reina de Gran Bretaña el 28 de julio de 1683, en el Palacio de St. James. Obtuvo la ciudadanía inglesa y fue condecorado con la Orden de la Jarretera el 1 de enero de 1684. El 6 de abril de 1689 fue investido con los títulos de duque de Cumberland, conde de Kendal y barón de Wokingham. Del matrimonio nacieron diecinueve hijos ninguno de los cuales llegó a la edad adulta.

Su unión fue dichosa y feliz pese a las tragedias personales que tuvieron que padecer; de los dieciocho embarazos de Ana —entre 1684 y 1700—, solamente un hijo, Guillermo, duque de Gloucester, sobrevivió a los primeros años de infancia, solo para terminar muriendo de viruelas en 1700 a los 11 años de edad. Como muchos otros miembros de la realeza y de la nobleza, este índice de baja natalidad masculina y la pobre tasa infantil de supervivencia es una evidencia bastante fuerte de que el príncipe Jorge padeció de sífilis.

El grupo social y político reunido alrededor del príncipe Jorge y la princesa Ana era conocido como el «Círculo de Cockpit» en alusión a Cockpit, su residencia en Londres (en el sitio en donde actualmente está Downing Street en Westminster). La hermana mayor de Ana, María (luego reina María II) se había trasladado a los Países Bajos después de su matrimonio con Guillermo de Orange; La oposición protestante a Jacobo, por lo tanto, se fue centrando cada vez más en Ana y Jorge en lugar de María, la presunta heredera. En 1688, la decisión de Guillermo, María, Jorge y Ana de abandonar a Jacobo II fue vital para desbaratar la legitimidad del rey y estableció las bases del triunfo de la Revolución Gloriosa, que fue conducida por Guillermo y apoyada por Jorge, que estaba al frente (nominalmente) del regimiento del lord gran almirante; sin embargo, este ejército se disolvió al año siguiente. El regimiento de Holanda tomó su lugar como 3.º regimiento de pie, con el príncipe Jorge como su coronel honorario.

Guillermo, al parecer, había rechazado asistir a la coronación de Jacobo II en 1685 porque Jorge, como miembro de una familia real europea, le excedería en rango, pues él era solo un Estatúder elegido de una república; esta desconfianza fue superada durante la revolución de 1688-89, pero las relaciones entre Jorge y Guillermo fueron tirantes durante su reinado. Se alcanzó un cierto grado de reconciliación tras la muerte repentina e inesperada de la reina María a causa de la viruela en 1694; pero Jorge no desempeñó un papel mayor en el gobierno hasta que su esposa Ana sucedió a Guillermo en 1702.

Jorge era un administrador capaz y estratega militar, y como lord gran almirante (1702-1708), dirigió oficialmente la Marina Real ayudando a las actividades militares del favorito de Ana, el capitán general John Churchill, I duque de Marlborough.

Fallecimiento 
Murió a los 55 años de edad, siendo sepultado en la Abadía de Westminster. La reina Ana quedó devastada con su muerte, y aunque ella rechazó inicialmente poner la Marina de Guerra en manos de una Comisión, finalmente decidió firmar los papeles en el estudio de Jorge.

El rey Carlos II, tío de su esposa, dijo una famosa frase cuando conoció al príncipe Jorge, con ocasión de su unión con Ana: «Lo he intentado cuando ha estado bebido, y lo he intentado cuando ha estado sobrio; y no hay nada en él». No lo vieron como uno de los caracteres políticos más coloridos de su tiempo, pero él sin dudas fue un estratega experto y administrador capaz, y un marido leal y comprensivo para la reina Ana.

Homenajes 
 El Condado de Prince George (Maryland) lleva su nombre.

Descendencia
Del matrimonio nacieron 19 hijos ninguno de los cuales llegó a la edad adulta:
 Una hija (n. muerta, ).
 María (n. palacio de Whitehall,  – m. castillo de Windsor, ).
 Ana Sofía (n. castillo de Windsor,  – m. castillo de Windsor, ).
 Un hijo (n. muerto, ).
 Un hijo (n. muerto, ).
 Un aborto ().
 Un aborto (octubre de 1688).
 Guillermo Enrique (n. Hampton Court,  – m. castillo de Windsor, ), duque de Gloucester.
 María (n. y m. palacio de St. James, ).
 Jorge (n. y m. Sion House, Brentford, Middlesex, ).
 Una hija (n. muerta, Berkely House, ).
 Una hija (n. muerta, ).
 Una hija (n. muerta, ).
 Un hijo (n. muerto, castillo de Windsor, ).
 Unos hijos gemelos (n. muertos, ).
 Un hijo (n. muerto, diciembre de 1697).
 Carlos (n. y m. castillo de Windsor, ).
 Un hijo (n. muerto,  )

Legado
Ana se negó inicialmente a nombrar un nuevo Primer Lord del Almirantazgo, e insistió en llevar a cabo los deberes de la oficina ella misma, sin nombrar a un miembro del gobierno para tomar el lugar de George. Se echó a llorar la primera vez que le trajeron papeles para firmar en lugar de Jorge. [70] Sin inmutarse, el Junto exigió el nombramiento de Lord Orford, un miembro del Junto y uno de los principales críticos del Príncipe Jorge, como Primer Señor del Almirantazgo . El almirante Churchill se retiró y Anne nombró al moderado señor tory Pembroke para dirigir el almirantazgo, en lugar de un whig. Sin embargo, Junto Whigs Somers y Wharton fueron nombrados para el Gabinete en los puestos vacantes de Pembroke de Lord Presidente del Consejo y Señor teniente de Irlanda . Los whigs seguían insatisfechos y seguían presionando a Pembroke y a la reina. Pembroke renunció después de menos de un año en el cargo. Otro mes de argumentos seguidos antes de que la Reina finalmente consintiera en poner a Orford en control del Almirantazgo como Primer Señor en noviembre de 1709.

Vida personal
Carlos II de Inglaterra, el tío de Ana, dijo sobre el Príncipe Jorge: "Lo he probado borracho, lo he probado sobrio y no hay nada en él". Era callado y modesto. John Macky lo consideraba "una disposición familiar y fácil con un buen entendimiento del sonido pero modesto para mostrarlo ... muy gordo, le encantan las noticias, su botella y la Reina".  Al burlarse del asma de Jorge, Lord Mulgrave dijo que el Príncipe se vio obligado a respirar con dificultad en caso de que la gente lo confundiera con muerto y lo enterrara. Para la época de la reina Victoria, Jorge tenía fama de ser un bobo y era blanco de desdén. Victoria esperaba que su propio esposo, el príncipe Alberto, nunca llenaría el "papel subordinado desempeñado por el muy estúpido e insignificante esposo de la reina Ana". En la década de 1930, Winston Churchill dijo que "importaba muy poco", excepto a Anne. 

Tuvo poco impacto en el funcionamiento de la marina, pero estaba lo suficientemente interesado en la navegación y el bienestar en el mar como para patrocinar la publicación de las Observaciones de John Flamsteed en 1704. No era uno de los personajes políticos más coloridos de su día, se contentaba con pasar el tiempo construyendo barcos modelo, pero era un esposo leal y solidario con la reina Ana. Su matrimonio fue devoto, amoroso y fiel, aunque acosado por una tragedia personal.

El anterior esposo de un reinado de la reina británica , Guillermo III de Orange, se había convertido en rey, negándose a tomar un rango subordinado a María. Guillermo y María habían ejemplificado los roles de género tradicionales de la Europa del siglo XVII: María era la esposa obediente y Guillermo tenía el poder. Jorge y Ana, sin embargo, invirtieron los roles: Jorge era el marido obediente y fue Ana quien ejerció las prerrogativas reales. Guillermo había asumido incorrectamente que Jorge usaría su matrimonio con Ana como un medio para construir una base de poder separada en Gran Bretaña, pero Jorge nunca desafió la autoridad de su esposa y nunca se esforzó por acumular influencia. Ana ocasionalmente usaba la imagen de la virtud de la esposa para escapar de situaciones desagradables al afirmar que, como mujer, no sabía "nada excepto lo que el príncipe me dice", pero fue un artificio. Los esposos tenían un derecho legal a la propiedad de su esposa, y se argumentó que no era natural y estaba en contra de las enseñanzas de la iglesia que un hombre estuviera sujeto a su esposa.  Jorge no hizo tal reclamo o demanda; se contentó con seguir siendo príncipe y duque. "Soy el sujeto de su Majestad", dijo, "no haré nada más que lo que ella me ordena". En palabras de la historiadora Anne Somerset , "el hecho de que el Príncipe Jorge fuera ampliamente considerado como una ausencia ayudó a reconciliar a las personas con su estado anómalo, y así, casi por accidente, Jorge logró un gran avance para el feminismo". Winston Churchill escribió que él:

Antepasados

Títulos
2 de abril de 1653 - 10 de abril de 1689: Su Alteza Real el Príncipe Jorge de Dinamarca y Noruega
10 de abril de 1689 - 28 de octubre de 1708: Su Alteza Real el Príncipe Jorge de Dinamarca y Noruega, Duque de Cumberland

Referencias

Enlaces externos 

Nobles de Inglaterra del siglo XVII
Príncipes de Dinamarca del siglo XVII (casa de Oldemburgo)
Príncipes de Dinamarca del siglo XVIII (casa de Oldemburgo)
Consortes reales de Escocia
Consortes reales de Inglaterra
Candidatos para el trono electivo de Polonia
Sepultados en la abadía de Westminster
Dinamarca, Jorge
Caballeros de la Orden del Elefante
Consortes reales de la casa de Oldemburgo